

Geografia

Germania 
 Müllheim – città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Müllheim – comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)

Pagine correlate 
 Mühlheim – pagina di disambiguazione
 Mülheim – pagina di disambiguazione